Диксон се може односити на
 Диксон (острво), острво у Северном леденом океану које припада Русији.
 Диксон (Русија), град у Русији.
 Диксон (Ајова), град у САД у савезној држави Ајова.
 Диксон (Илиноис), град у САД у савезној држави Илиноис.
 Диксон (Калифорнија), град у САД у савезној држави Калифорнија.